Onderdistrict in Indonesië
 Sugihwaras (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sugihwaras (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sugihwaras (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sugihwaras (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sugihwaras (Kalitengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sugihwaras (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sugihwaras (Ngancar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sugihwaras (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sugihwaras (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sugihwaras (Pringkuku), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sugih Waras (doorverwijspagina)